El Molino kan syfta på:

Colombia 

 El Molino kommun, La Guajira, 
 El Molino, Colombia, ort,

Mexiko 

 El Molino Ranchería, ort, Tlaxcala, Huamantla, }
 El Segundo Molino, ort, Durango, Nombre de Dios, 
 El Molino, Jiménez, ort, 
 El Molino, Puebla, ort, Zacapoaxtla, 
 El Molino, Bejucal de Ocampo, ort, 
 El Molino, Ojuelos de Jalisco, ort, 
 El Molino, Guanajuato, ort, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, 
 El Molino, Candelaria Loxicha, ort, 
 El Molino, Zacatecas, ort, 
 El Molino, Pueblo Nuevo, ort, 
 El Molino, Ahome, ort, 
 El Molino, San Francisco de Conchos, ort, 
 El Molino, Nicolás Flores, ort, 
 El Molino, San Pedro y San Pablo Teposcolula, ort, 
 El Molino, Cardonal, ort, 
 El Molino, Santiago Atitlán, ort,